Laval je lahko:
 zemljepisno ime:

 Laval, Mayenne, mesto in občinav departmaja Mayenne.
 Laval, Isère občina v departmaja Isère.
 Laval-Atger občina v departmaja Lozère.
 Laval-d'Aix občina v departmaja Drôme.
 Laval-d'Aurelle občina v departmaja Ardèche.
 Laval-de-Cère občina v departmaja Lot.
 Laval-du-Tarn občina v departmaja Lozère.
 Laval-en-Brie občina v departmaja Seine-et-Marne.
 Laval-en-Laonnois občina v departmaja Aisne.
 Laval-le-Prieuré občina v departmaja Doubs.
 Laval-Morency občina v departmaja Ardennes.
 Laval-Pradel občina v departmaja Gard.
 Laval-Roquecezière občina v departmaja Aveyron.
 Laval-Saint-Roman občina v departmaja Gard.
 Laval-sur-Doulon občina v departmaja Haute-Loire.
 Laval-sur-Luzège občina v departmaja Corrèze.
 Laval-sur-Tourbe občina v departmaja Marne.
 Laval-sur-Vologne občina v departmaja Vosges.
 Bonchamp-lès-Laval občina v departmaja Mayenne.
 Le Poët-Laval občina v departmaja Drôme.
 Magnac-Laval občina v departmaja Haute-Vienne.
 Mont-de-Laval občina v departmaja Doubs.
 Saint-Genis-Laval občina v departmaja Rhône.
 Saint-Germain-Laval, Loire občina v departmaja Loire.
 Saint-Germain-Laval, Seine-et-Marne občina v departmaja Seine-et-Marne.
 Saint-Pierre-Laval občina v departmaja Allier.
 Viols-en-Laval občina v departmaja Hérault.

 Laval, Québec, mesto in okrožje v Kanadi, del ozemlja Montreala,
 Îles Laval, otočje znotraj meja zgoraj navedenega mesta,
 Université Laval, univerza v Québec Cityju,

 priimek:
 François de Montmorency-Laval, prvi škof Quebec Cityja
 Gustaf de Laval, švedski inženir in izumitelj.
 Pierre Laval, francoski ministrski predsednik v času pred drugo svetovno vojno in v Vichyjski vladi,